Osoby o tym nazwisku:
 Janine Sandell – brytyjska siatkarka
 Jonas-Sloth Sandell – norwesko-szwedzki skoczek narciarski
 Marcus Sandell – fiński narciarz alpejski, olimpijczyk
 Nils-Åke Sandell – szwedzki piłkarz
 Patrik Sandell – szwedzki kierowca rajdowy